

Miejscowości i ich w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 2 podstawowe
 Podborek – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Podborek – część wsi Bezek w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Podborek – część wsi Rozkopaczew w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrów Lubelski
 Podborek – część wsi Bodaczów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Podborek – część wsi Obrocz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zwierzyniec
 Podborek – część wsi Bolków w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Podborek – część wsi Piwonin w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Podborek – część wsi Śniadków Górny A w woj. mazowieckim, w pow., w gminie Sobienie-Jeziory
 Podborek – część wsi Jasieniec-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Podborek – przysiółek wsi Zarzecze w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Podborek – część wsi Pysznica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Podborek – część wsi Łańce w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kornowac
 Podborek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany
 Podborek – część wsi Pleszówka w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów

Miejscowości na Białorusi 

 Podborek – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.